DIKO steht für:
 Dimokratiko Komma, eine zentralistische Partei in der Republik Zypern
 Dieter Koch Musikverlag, ein ehemaliges deutsches Rechtsrock-Label

Abkürzung